Гонка века:
 «Гонка века» — советский художественный фильм 1986 года.
 «Гонка века» — британский биографический драматический фильм 2018 года.

См. также